Воздвиженский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Воздвиженское
.

Населённые пункты совета 
 с. Воздвиженское 
 с. Говоруново 
 с. Гремячка 
 с. Окоп 
 с. Олино 
 с. Рождественское 
 с. Сороковый Клин 
 с. Турановка

Примечания 

Ямпольский район